Kuusela ist der Familienname folgender Personen:

 Armi Kuusela (* 1934), finnische Schönheitskönigin, Miss Universe 1952
 Keijo Kuusela (1921–1984), finnischer Eishockeyspieler
 Kristian Kuusela (* 1983), finnischer Eishockeyspieler
 Toni Kuusela (* 1994), finnischer Leichtathlet